Lipice je naziv s više značenja:

Zemljopis
 Lipice, selo u Lici, u Hrvatskoj
 Lipice (Poljska), selo u Poljskoj
 Lipice (Češka), naselje u Češkoj u sastavu grada Pelhřimova

Proizvodi
 Lipice (mast), mast za usne, tvrtke Multibrands International Limited